Hereward peut fait référence à :

Anthroponyme 
Hereward est un anthroponyme anglo-saxon composé de l'élément here, signifiant « armée », et de l'élément w(e)ard, signifiant « garde, gardien ».

Il est notamment porté par :
 Hereward l'Exilé (fl. 1054–1071), un des chefs de la résistance saxonne à la conquête normande de l'Angleterre.

Prénom 
Hereward est un prénom d'origine anglo-saxonne porté notamment par :
  (1880–1958), un parapsychologue britannique ;
  (1881–1964), un médecin militaire australien ;
  (1916–1973), un peintre américain ;
  (1880–1964), un auteur et professeur d'anglais britannique ;
  (1894–1976), un aviateur britannique, membre de la de Havilland Aircraft Company.

Littérature 
 , un roman de l'écrivain britannique Charles Kingsley paru en 1866.

Bateau 
 HMS Hereward (H93), un navire de guerre de la Royal Navy.

Voie 
 , un sentier d'Est-Anglie situé dans le comté de Norfolk en Angleterre.

Établissements 
 , collège britannique ;
 , école préparatoire britannique.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom anglais
Anthroponyme anglo-saxon